Список кантри-хитов № 1 1982 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 1982 году.

История 
 23 января чарт возглавил сингл «Red Neckin’ Love Makin’ Night» певца Конвея Твитти, его 32-й чарттоппер (из 40).

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов № 1 в США
 Лучшие синглы США 1982 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 1982 году (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1982 году

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart  — online version.

Чарты Billboard 1982 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1982 года
1982 год в музыке США